|-
| 142401 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142402 - || || 27 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142403 - || || 28 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142404 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142405 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142406 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142407 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142408 Trebur || || 30 de setembre de 2002 || Michael Adrian || M. Kretlow
|-
| 142409 - || || 28 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142410 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142411 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142412 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142413 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142414 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142415 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142416 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142417 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142418 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142419 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142420 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142421 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142422 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142423 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142424 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142425 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142426 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142427 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142428 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142429 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142430 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142431 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142432 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142433 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142434 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142435 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142436 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142437 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142438 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142439 - || || 21 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142440 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142441 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142442 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142443 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142444 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142445 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142446 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142447 - || || 16 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142448 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142449 - || 2002 TB || 1 d'octubre de 2002 | Ondřejov || P. Pravec
|-
| 142450 - || 2002 TV || 1 d'octubre de 2002 | Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142451 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142452 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142453 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142454 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142455 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142456 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142457 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142458 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142459 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142460 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142461 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142462 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142463 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142464 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142465 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142466 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142467 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142468 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142469 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142470 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142471 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142472 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142473 - || || 1 d'octubre de 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 142474 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142475 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142476 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142477 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142478 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142479 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142480 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142481 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142482 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142483 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142484 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142485 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142486 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142487 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142488 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142489 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142490 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142491 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142492 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142493 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142494 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142495 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142496 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142497 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142498 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142499 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142500 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-|}

2